Maintenance 4.0, auch bekannt als Industrie 4.0 Maintenance, bezieht sich auf den Einsatz von modernen Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), Künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data Analytics zur Verbesserung von Wartungsprozessen in industriellen Umgebungen. Die Idee hinter Maintenance 4.0 ist, dass Maschinen und Anlagen in der Industrie mithilfe von Sensoren und anderen Technologien selbstständig ihren Zustand überwachen und Informationen über mögliche Ausfälle oder Wartungsbedarf an eine zentrale Stelle übermitteln.

Strategien 
Mit dem Einsatz von Maintenance 4.0 werden Technologien eingeführt, die den Wartungsprozess vereinfachen. Anlagen und Geräte können mit Sensoren ausgestattet werden, die über eine Internetverbindung in Echtzeit Daten wie Druck, Vibration und Temperatur übertragen. Diese Daten werden in der Cloud gespeichert und können von Menschen oder selbstlernenden Algorithmen ausgewertet werden. Diese Verbindung der Geräte mit dem Internet of Things (IoT) bietet einen Zugang zu großen Datenmengen, die als Grundlage für verschiedene datengetriebene Strategien dienen:

Condition-Based Maintenance 
Eine dieser Strategien ist die Condition-Based Maintenance. Hierbei werden bestimmte Daten ausgewählt und nachverfolgt, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen. Sobald ein definierter Marker erreicht wird, wird das Facility Management informiert, um eine Überprüfung der Anlage durchzuführen und gegebenenfalls Teile auszutauschen, bevor es zu einem Ausfall kommt.

Predictive Maintenance 

Eine weitere Strategie ist die Predictive Maintenance. Hier werden die Daten kontinuierlich ausgewertet, um Trends in den Messwerten der Anlagen zu erkennen und mögliche Fehler frühzeitiger zu identifizieren als bei der Condition-Based Maintenance. Diese Strategie ist jedoch aufwändiger.

Prescriptive Maintenance 
Die Prescriptive Maintenance geht noch einen Schritt weiter und versucht nicht nur vorherzusagen, wann ein Fehler auftreten wird, sondern auch, welcher Teil der Anlage verantwortlich sein wird. Hierfür werden große Datenmengen miteinander verknüpft, was mit Hilfe von Machine Learning erreicht wird. Wenn eine bestimmte Trendänderung in der Vergangenheit einen Ausfall eines bestimmten Teils zur Folge hatte, kann der Algorithmus dieses Muster erkennen und eine frühzeitige Warnung ausgeben, dass dieses Teil überprüft werden muss.

Vorteile 
Maintenance 4.0 ermöglicht es, Wartungsprozesse zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil von Maintenance 4.0 ist, dass es den Wartungstechnikern ermöglicht, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren, da sie von Routineaufgaben entlastet werden.
Einige weitere wichtige Vorteile von Maintenance 4.0 sind:

 Kosteneinsparungen: Durch präventive Wartung und eine schnelle Reaktion auf potenzielle Fehler können Ausfälle und Stillstandzeiten reduziert werden, was zu einer Verringerung der Wartungskosten führt.
 Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen und Geräten: Eine effektive Überwachung und Wartung der Anlagen kann dazu beitragen, dass sie länger verwendet werden können, anstatt vorzeitig auszufallen.
 Erhöhung der Verfügbarkeit von Anlagen: Durch eine präventive Wartung kann die Verfügbarkeit von Anlagen erhöht werden, was wiederum die Produktivität und Effizienz verbessert.
 Verbesserte Entscheidungsfindung: Die Verwendung von Datenanalyse-Tools und maschinellem Lernen in Maintenance 4.0 ermöglicht es, Muster und Trends in den Daten zu erkennen und darauf basierend bessere Entscheidungen zu treffen.
 Steigerung der Sicherheit: Durch die Überwachung von Anlagen kann die Sicherheit erhöht werden, indem potenzielle Gefahren frühzeitig erkannt und behoben werden.

Umsetzung 
Um Maintenance 4.0 erfolgreich zu implementieren, müssen Unternehmen in der Regel in neue Technologien investieren und ihre Wartungsprozesse entsprechend anpassen.

Um die Umsetzung von Maintenance 4.0 zu ermöglichen, müssen Unternehmen ihre technologische Infrastruktur modernisieren und ihre Mitarbeiter auf die neuen Technologien vorbereiten. Dazu gehört auch die Überarbeitung der Geschäftsprozesse, um die Verwendung von Daten und KI-Systemen in den Instandhaltungsprozessen zu optimieren. Ein Beispiel für die Umsetzung von Maintenance 4.0 ist die Verwendung von IoT-Sensoren an Maschinen, um deren Betriebszustände zu überwachen. Diese Daten werden dann an ein KI-System gesendet, das Prognosen über mögliche Ausfälle und Störungen erstellt. Daraufhin kann das Unternehmen proaktiv handeln und Reparaturen planen, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Umsetzung von Maintenance 4.0 erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens, einschließlich Instandhaltung, Produktion und IT.

Einzelnachweise 

Industrie 4.0
Instandhaltung